Jorge Andrés Martínez, Uruguayaans voetballer
Jorge Martínez (motorcoureur), Spaans voormalig motorcoureur en viervoudig wereldkampioen
Jorge Humberto Martínez, Colombiaans wielrenner
Jorge Luis Martinez Morales, Mexicaans inline-skater